Oceania (album), een muziekalbum van The Smashing Pumpkins uit 2012
 Oceania (single), een single van de IJslandse zangeres Björk
 Oceania (geslacht), een geslacht van neteldieren uit de familie Oceaniidae
 Nedlloyd Oceania (schip, 1992) - containerschip

Oceanië
 Oceanië, in onder andere het Engels aangeduid als Oceania
 Oceanië (1984), een van de superstaten in George Orwells boek 1984

Zie ook 
 Oceana (doorverwijspagina)